L'Ostrobotnie du Nord, région de Finlande, est subdivisée en 34 municipalités.

Généralités 
Les 34 municipalités sont regroupées en 7 sous-régions :  Koillismaa,  Nivala–Haapajärvi,  Oulu,  Oulunkaari, Raahe ,  Haapavesi-Siikalatva et  Ylivieska.

Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Raahe et Ylivieska ont le statut de villes.

Toutes les municipalités sont unilangues finnois.

Liste

Annexes

Liens internes 
 Ostrobotnie du Nord
 Municipalités de Finlande

Liens externes